I detentori del titolo erano Bob e Mike Bryan, ma sono stati battuti al terzo turno da Eric Butorac e Raven Klaasen che hanno poi perso in finale da Łukasz Kubot e Robert Lindstedt per 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (terzo turno)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (terzo turno)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (terzo turno)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (terzo turno) 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno) 
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (terzo turno) 
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (quarti di finale) 
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (semifinali) 
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (campioni) 
  Jamie Murray /  John Peers (secondo turno) 
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

Wildcard 

  Yuki Bhambri /  Michael Venus (terzo turno)
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (quarti di finale)
  James Duckworth /  Matthew Ebden (primo turno)
  Chris Guccione /  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

  Lleyton Hewitt /  Patrick Rafter (primo turno) 
  Benjamin Mitchell /  Jordan Thompson (secondo turno) 
  Matt Reid /  Luke Saville (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Australian Open 2014
ATP World Tour 2014